

Гляденська сільська рада — сільське поселення, Благовіщенський район, Алтайський край
 Гляденська сільська рада — сільське поселення, Назаровський район, Красноярський край